Parella peut faire référence à :

Toponymie 
 Parella, la commune italienne située dans le Piémont.

Patronymie 

 Sanderlei Parrela (1974-), athlète brésilien ;
 Valeria Parrella (1974-), femme de lettres italienne.